Hölzlberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Hölzlberg (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Hölzlberg (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hölzlberg (Gemeinde Edt), Ortschaft der Gemeinde Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

 Hölzlberg (Niedere Tauern), 1589 m, am Aichfeld in der Obersteiermark

Siehe auch:
 Holzberg